Gola (powiat Gostyński), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Gostyński
 Gola (powiat Grodziski), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Grodziski
 Gola (powiat Jarociński), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Jarociński
 Gola (powiat Kępiński), een dorp in de Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Kępiński
 Gola (Łódź), een dorp in de Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Wieruszowski
 Gola (powiat Krośnieński), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Krośnieński
 Gola (gemeente Sława), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Wschowski, in de gemeente Sława
 Gola (gemeente Szlichtyngowa), een dorp in de Poolse woiwodschap Lubusz, in powiat Wschowski, in de gemeente Szlichtyngowa
 Gola Dzierżoniowska, een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Dzierżoniowski
 Gola Wąsoska, een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Górowski
 Gola (powiat Lubiński), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Lubiński
 Gola (gemeente Prusice), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Trzebnicki, in de gemeente Prusice
 Gola (gemeente Żmigród), een dorp in de Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in powiat Trzebnicki, in de gemeente Żmigród
 Gola (powiat Namysłowski), een dorp in de Poolse woiwodschap Opole, in powiat Namysłowski
 Gola (powiat Oleski), een dorp in de Poolse woiwodschap Opole, in powiat Oleski
 Gola (Kroatië), een gemeente in Kroatië
 Gola (Liberia), een etnische groep in Liberia
 Gola (Nepal), een stad in Nepal
 Gola (Pakistan), een etnische groep in Pakistan